Siempre peut faire référence à :
 ,
 Siempre 23, le premier album de Jonatan Cerrada,
 Somos libres, seámoslo siempre, l'hymne national du Pérou,
 Siempre de suerte, le premier DVD live du groupe  No one is innocent,